Il singolare del torneo di tennis Bordeaux Open 1992, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Andrij Medvedjev che ha battuto in finale Sergi Bruguera 6-3, 1-6, 6-2.

Teste di serie

 Ivan Lendl (quarti di finale)
 Carlos Costa (quarti di finale)
 Guy Forget (quarti di finale)
 Sergi Bruguera (finale)

 Emilio Sánchez (primo turno)
 Jordi Arrese (primo turno)
 Andrej Čerkasov (secondo turno)
 Fabrice Santoro (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ATP Bordeaux 1992
ATP Tour 1992